

Вілбрагам — місто, штат Массачусетс
 Вілбрагам — переписна місцевість, штат Массачусетс